Оле́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Оленина.

Известные носители 
 
 
 Оленин, Борис Юльевич (Гиршман, 1903—1961) — советский актёр и режиссёр.
 Оленин, Василий Максимович (1905—1956) — советский военный деятель, политработник РККА, генерал-майор.
 
 Оленин, Константин Иванович (1881— ?) — русский поэт и публицист.
 
 Оленин, Юрий Александрович (род. 1953) — президент ОАО «ТВЭЛ».



См. также 
 Оленины — русские дворянские роды.
 
 Олялин

Примечания